

Geografia 
Canada
 Luton – Township dell'Ontario
Regno Unito
 Luton – città del Bedfordshire, in Inghilterra
 Luton – villaggio dell'East Devon, nel Devon in Inghilterra
 Luton – villaggio dell'Teignbridge, nel Devon, in Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Luton – comune dell'Iowa

Trasporti 
 Aeroporto di Londra-Luton – aeroporto di Luton, nel Bedfordshire
 Stazione di Luton Airport Parkway – stazione ferroviaria di Luton, nel Bedfordshire

Altro 
 Luton – collegio elettorale del Regno Unito
 Jake Luton – calciatore statunitense
 University of Luton – università del Bedfordshire e del Buckinghamshire
 Luton Aircraft – azienda aeronautica britannica
 Luton Town Football Club – società calcistica inglese

Pagine correlate 
Lutton